Власьевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 40 км, до центра муниципального образования Верховского Погоста — 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Калугинская, Будринская-1, Яфановская, Верховский Погост, Васютинская.

По переписи 2002 года население — 90 человек (44 мужчины, 46 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района